Bryknarové z Brukštejna byl německý rod žijící od 15. století v Čechách. 

Bryknarové se dostali do historického povědomí až v 16. století. V roce 1520 je připomínán Hanuš Bryknar se svými syny Albrechtem, Arnoštem a Jindřichem. Taktéž je připomínán jeho příbuzný Mikuláš, který ten rok získal tvrz, dvůr a ves Podviní a také Libeň. V roce 1545 získal Albrecht Libeň a Holešovice a ještě přikoupil Vysočany, Kobylisy, Dolní Chabry, Čimice, Střížkov, Klecany a Brázdim. Albrecht nechal na Libni postavit pivovar, palírnu, hamr a pravděpodobně to byl on, kdo zde nechal na místě staré gotické tvrze vystavět renesanční zámek. Albrecht zastával úřad královského prokurátora a rady. Zemřel v roce 1590 a jeho statky pak zdědili jeho synové Jiří a Albrecht. Jiří držel statek Sluhy u Prahy. Oba zemřeli koncem 17. století a s nimi vymřel celý tento rod.

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 Zámek Klecany

Německé šlechtické rody